Markus Seikola (né le  à Laitila en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TPS Turku, il découvre la SM-liiga en 2000. Il est choisi au septième tour en deux-cent-neuvième position par les Maple Leafs de Toronto au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Le TPS remporte le Kanada-malja en 2001. En 2006-2007 et 2010-2011, il joue en élite suédoise avec le Frölunda HC et le Södertälje SK.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2009 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.
 2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| TPS Turku|| SM-liiga|| 23|| 1|| 0|| 1|| 16|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-liiga|| 51|| 4|| 4|| 8|| 20|| 7|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2002-2003|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 5|| 4|| 9|| 36|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-liiga|| 46|| 3|| 6|| 9|| 12|| 13|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 5|| 9|| 14|| 14|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 41|| 2|| 3|| 5|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Frölunda HC || Elitserien|| 9|| 3|| 5|| 8|| 6|| 17|| 2|| 0|| 2|| 22
|-
| 2006-2007|| Frölunda HC || Elitserien|| 49|| 5|| 14|| 19|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 45|| 5|| 8|| 13|| 74|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 50|| 17|| 27|| 44|| 95|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 55|| 17|| 22|| 39|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Södertälje SK|| Elitserien|| 44|| 2|| 16|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 52|| 16|| 16|| 32|| 48|| 16|| 0|| 5|| 5|| 18
|-
| 2012-2013|| Pelicans Lahti || SM-liiga|| 55|| 13|| 11|| 24|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga|| 15|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga || 18 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2015-2016|| VG-62|| Suomi-sarja || 4|| 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| TuTo Turku|| Mestis || 5|| 0 || 2 || 2 || 27|| 6|| 0|| 1|| 1|| 31

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 4|| 5|| 4|| +6|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 16|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en juin 1982
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Pelicans Lahti
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Laitila
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila